Alen Mustafić – calciatore bosniaco, centrocampista
 Fahrudin Mustafić – ex calciatore serbo naturalizzato singaporiano, difensore
 Ibran Mustafić – politico bosniaco
 Mirza Mustafić – calciatore bosniaco con cittadinanza lussemburghese, centrocampista